Европейското първенство по футбол 2012, наричано още Евро 2012, е 14-ото европейско първенство по футбол.

Полша и Украйна са домакините на турнира, който се провежда през лятото на 2012 г. Общата кандидатура на 2-те страни е избрана от Изпълнителния комитет на УЕФА на 18 април 2007 г. в Кардиф, Уелс. Тя е предпочетена пред съвместната кандидатура на Унгария и Хърватия и индивидуалната на Италия. За 3-ти път турнирът се провежда в 2 страни, след като Евро 2000 се състои в Белгия и Холандия, а Евро 2008 – в Австрия и Швейцария. Това е последното европейско първенство, в което участват 16 отбора. От Евро 2016 отборите финалисти са 24.

Избиране на домакин

История на гласуването 
За спечелване на домакинството на Евро 2012 се състезават 5 кандидатури от общо 7 държави:

 Гърция (индивидуална кандидатура)
 Италия (индивидуална кандидатура)
 Полша и Украйна (съвместна кандидатура)
 Турция (индивидуална кандидатура)
 Унгария и Хърватия (съвместна кандидатура)

На 8 ноември 2005 Изпълнителният комитет на УЕФА провежда гласуване, с което елиминира кандидатурите на Турция и Гърция:
  Италия (11 гласа)
   Хърватия и Унгария (9 гласа)
   Полша и Украйна (7 гласа)
  Турция (6 гласа, елиминирана)
  Гърция (2 гласа, елиминирана)

Домакините са избрани на 18 април 2007 в Кардиф, Уелс. Резултатите от гласуването са:
   Полша/Украйна (8 гласа, победител)
  Италия (4 гласа, елиминирана)
   Хърватия/Унгария (0 гласа, елиминирана)

Процедура по гласуване 
Гласуването е в 2 етапа. За да бъде гласът валиден, трябва да има кворум в стаята за съвещания, т.е. поне 8 члена на Комитета, освен президента и неговия заместник, които нямат право да гласуват. В 1-вия етап всеки член има 1 глас. Полша и Украйна получават абсолютно мнозинство от гласове (8 гласа) и са избрани като победители. Втори етап на гласуването не е нужен.

Комитетът е съставен от следните 14 членове:
 Мишел Платини (Франция) – президент
 Шенес Ерзик (Турция)
 Джеф Томпсън (Англия)
 Анхел Мария Виляр Льона (Испания)
 Герхард Майер-Форфелдер (Германия)
 Мариос Левкаритис (Кипър)
 Франко Караро (Италия)
 Вячеслав Колосков (Русия)
 Жилберто Мадаил (Португалия)
 Джоузеф Мифсуд (Малта)
 Пер Равн Умдал (Норвегия)
 Мирча Санду (Румъния)
 д-р Матийо Спренгерс (Нидерландия)
 Григорий Суркис (Украйна)

Суркис и Караро не могат да гласуват, тъй като представят страни кандидати. По този начин остават 12 гласа, които да гласуват за 1 от 3-те кандидатури.

Други кандидати

Италия 
Италия е домакинствала преди това на европейските първенства Евро 1968 и Евро 1980, била е домакин и на световното първенство през 1934 и 1990 г.

Следните градове и стадиони са предложени от Италианската футболна федерация:
 Бари, ст. „Сан Никола“
 Милано, ст. „Джузепе Меаца“
 Неапол, нов стадион, който да бъде построен в северната част на града
 Палермо, обновен стадион
 Рим, ст. „Олимпико“
 Торино, новия стадион на Ювентус, който се изгражда на мястото на предишния „Деле Алпи“
 Удине, ст. „Фриули“
 Флоренция, ст. „Артемио Франки“

Предлага 4 резервни града:
 Болоня, ст. „Ренато Дал'Ара“ или нов стадион в Медичина
 Верона, ст. „Маркантонио Бентегоди“
 Генуа, ст. „Луиджи Ферарис“ или новия стадион на Сампдория
 Каляри, ст. „Сант'Елиа“

Хърватия и Унгария 
Следните градове са предложени от Унгарския футболен съюз и Хърватския футболен съюз:
 Унгария: Будапеща, Дебрецен, Дьор, Секешфехервар
 Хърватия: Загреб, Осиек, Риека, Сплит

Участници 

На Евро 2012 участват 16 национални отбора, какъвто е форматът и на предишните 4 европейски първенства. Много европейски футболни асоциации искат в турнира да има 24 отбора поради нарасналия брой на членовете на УЕФА през последните години (53 през април 2006 в сравнение с 33 преди разпадането на СССР и Югославия). На 17 април 2007 г. Комитетът на УЕФА решава да запази настоящия брой участници и през 2012 г.

12 от 16-те участника са участвали и в Евро 2008, а  и , които са участвали в Евро 2004, се завръщат, след като са пропуснали първенството през 2008 г.  ще участва отново след 24 години отсъствие с второ участие на европейско първенство. Домакините от  правят своя дебют на финали като независима държава, след като преди това са участвали като част от .

16-те участника във финалния турнир са:

Най-много играчи от първенство има от Висшата лига на Англия – 76 футболисти. Най-много играчи от клубен отбор са 13-те играчи на „Байерн“, Мюнхен.

Стадиони

Квалификации 

Квалификационният цикъл започва през август 2010 г. и завършва през ноември 2011 г. В него участват всички национални отбори от Европа с изключение на тези на 2-те страни домакини  и , които получават правото да се класират директно за финалите на надпреварата. По този начин броят на отборите, участвали в квалификационната фаза, е 53.

Форматът на квалификациите е променен в сравнение с предишни големи първенства. 51 отбора са разпределени в 9 групи, като 3 от тях – група G, група H и група I – съдържат по 5 тима, а останалите групи – по 6. Отборите от всяка група играят помежду си по системата всеки срещу всеки. Победителите и най-добрият от подгласниците от всяка квалификационна група, общо 10 отбора, се класират за първенството, а останалите 8 тима, завършили на второ място, играят баражи на разменено гостуване за класиране. Промяната се състои в новия формат за определение на коефициентите и с това и мястото на всеки отбор в урните.

Жребий за груповата фаза 

Церемонията по тегленето на жребия за груповата фаза на Евро 2012 се състои в Киев на 2 декември 2011 г.

16-те финалиста са разпределени в 4 урни, като за всяка група е предвиден по 1 отбор от всяка урна. Домакините Полша и Украйна и действащият шампион Испания са автоматично поставени в първа урна, а за разпределението на всички останали отбори се вземат предвид техните коефициенти, които представляват сбора от средния брой точки, които даден тим е спечелил в последните 3 квалификационни и (евентуално) финални турнира. 20% от тези точки идват от участието в Евро 2008, 40% – от Световното първенство през 2010 г. и 40% – от квалификациите за настоящото първенство.

Долната таблица представя 4-те урни и коефициента на всеки отбор.

Излъчване в България 
Правата за телевизионно излъчване на първенството са закупени от Българската национална телевизия. Срещите се излъчват на живо по БНТ 1, а дублиращите се 4 срещи от елиминациите – по БНТ 2. Предвидено е и HD предаване на срещите по канал БНТ HD.

Мачовете се излъчат и с 24-часово закъснение от интернационалния канал Евроспорт, който също е предвидил HD предаване.

За радио партньор в отразяването е обявено Българското национално радио.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Фаза на директни елиминации

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Голмайстори 
3 гола

2 гола

1 гол

1 автогол –  Глен Джонсън за Швеция

Източници